Mark Jackson peut désigner :
 Mark Jackson (1963-), joueur américain de football américain ;
 Mark Jackson (1965-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.